Оразкулиев:
 Оразкулиев, Иса — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Оразкулиев, Ярмухаммед — туркменский государственный деятель.